Tagab kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Tagāb (ort), Kapisa, 
 Tagāb (distrikt i Afghanistan, Badakhshan), 
 Tagāb (distrikt i Afghanistan, Kapisa, lat 34,80, long 69,68), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar